Бесари́цький сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Сирдар'їнського району Кизилординської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Бесарик.

Населення — 2258 осіб (2009; 2137 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Сирдар'їнського району